Ari Deelder, née en 1985 à Rotterdam, est une réalisatrice et scénariste néerlandaise.

Filmographie 
 2013 : 
 2016 :

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en 1985
Naissance à Rotterdam
Réalisatrice néerlandaise
Scénariste néerlandais de cinéma